Erdélyi Lajos (1871–1932) nyelvész
 Erdélyi Lajos (1896–1965) erdélyi magyar fotóművész
 Erdélyi Lajos (1929–2020) erdélyi magyar fotóművész
 Erdélyi Lajos (1934) biológus
Írói álnév
 Demény Lajos (1926–2010) írói álneve